Procrastination (conocido como Aplazador en Latinoamérica o La redacción en España) es un episodio de la segunda temporada de Bob Esponja. Bob intentará escribir un ensayo para su clase de manejo; pero muchos elementos distractores le dificultarán su labor.

Sinopsis 

El episodio inicia en la escuela de Botes cuando la Señora Puff les encarga a Bob Esponja y a sus alumnos hacer una redacción de 800 palabras sobre lo que no se debe hacer frente a una luz de parada. Todos se decepcionan, excepto Bob Esponja, que se conmueve mucho. La señora Puff les recomienda no distraerse. Bob llega a su casa y prepara el lápiz y los papeles para redactar. 

Inicia escribiendo, con éxito, el título de su documento. Sin embargo, pasan varias horas sin que se le ocurra nada más que escribir. Decide mirar por la ventana y observa cómo todos disfrutan el día; incluyendo a Patricio, quien diseña un muñeco de Arenita. Decide volver a su ensayo y practica un poco de calistenia para ayudar a salir ideas; sin embargo, al sentarse, descubre que su silla hace ruidos graciosos. Intenta darle ritmo a los ruidos, pero se da cuenta de que se está distrayendo y continúa. Sigue sin ideas; hasta que llega Gary y decide darle de comer una porción de comida que llega al techo. No obstante, Gary lo acaba todo de un bocado y deja ligeramente sucio el suelo. Bob decide trapear; pero ve que su acción es tan buena, que decide darle limpieza general a toda la cocina.

Cuando regresa, descubre con horror ¡que ya eran las 10 de la noche! Decidido a no distraerse más, empieza a escribir; sin embargo, todo lo que logra es dibujar la palabra «El» al estilo medieval. Elige despejar su mente y pensar qué más redactar; pero en vez de ello opta llamar por teléfono a Patricio (durmiendo en calzones) pero éste le corta la llamada. Bob regresa al escritorio, pero accidentalmente se traga restos de borrador. En medio del ahogo, va a beber un poco de agua. Gary asusta a Bob con su maullido, y Bob decide comer algo; pero mientras decide que pan usar, llega el cartero con un paquete y Bob discute con él sobre quien le entrega su correo. El cartero le dijo a Bob que tenía que terminar de escribir su ensayo. De regreso en su casa, aparece un reportaje por televisión diciendo que no ha escrito su ensayo, le da un golpe y se va la luz. Enciende una vela cuando escucha una extraña voz... es el sillón, invitándolo a sentarse. El reloj empieza a sonar a la medianoche, y Bob corre hasta su escritorio; sin embargo, se le hace una eternidad e intenta subirse a la silla, pero le quedaba grande, y se le escapan los pantalones, esto lo hace enojar tanto que intenta perseguirlos hasta regresar a su ensayo pero resulta ser demasiado tarde. En medio de la persecución, Bob se queda fuera de su casa, y ve el desastre: su reloj cobra vida y le dice que se le ha acabado tiempo, y la llama que salía de su vela incendia su ensayo; y con él, toda la casa. Bob intenta regresar a su casa para terminar de escribir su ensayo, pero al ver su ensayo incendiado, su casa se comienza a quemar y le pregunta por qué le encendió el fuego y por qué no ha escrito su ensayo. 

Bob se despierta; se había quedado dormido. Sin embargo, cuando ve el reloj, ve con horror ¡que tenía cinco minutos para escribir 799 palabras! En medio del pánico, decide ingeniosamente escribir todas sus vivencias en casa. Cuando llega a la escuela, se da cuenta de que no hay nadie. En eso, llega la señora Puff y Bob intenta entregarle el ensayo; sin embargo Puff le da una noticia: canceló la tarea y programó, en su lugar, una visita a un campo con luces de parada. Sintiéndose tranquilo, Bob rompe el ensayo; acto seguido, él mismo se rompe: descubre que tiene todo el día libre. Con Bob partido en dos, termina el episodio.

Producción 

 En el ensayo, Bob escribió spotlight (foco) en lugar de stoplight (luz de parada). Es posible que fuera mal escrito en la producción.
 El episodio cuenta con dos escenas censuradas: la primera, se censuró una escena de Patricio con Arenita ya que parecía que Patricio estaba desabrochando el brassiere de Arenita. La segunda escena es el accidente del auto, ya que Nickelodeon no quería que se imitara tal actividad. Es el segundo capítulo editado respecto al original, el primero fue Just One Bite.
un clip de este episodio aparece en la producción de la película Ted).

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2001